Molekulska formula -{C11H6O3}- se može odnositi na:

 Angelicin
 Furanohromon
 Psoralen